The Burglar – cortometraggio del 1903 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
The Burglar – cortometraggio del 1916 diretto da Pat C. Hartigan
The Burglar – film del 1917 diretto da Harley Knoles
The Burglar – cortometraggio del 1924 diretto da George Marshall
The Burglar – cortometraggio del 1928 diretto da Frank Capra, Phil Whitman
The Burglar – cortometraggio del 1929 diretto da Dudley Murphy
The Burglar – film del 2016 diretto da Hagar Ben-Asher